Никола́й Анфи́мов:
 Анфимов, Николай Аполлонович (1935—2019) — российский физик, академик РАН.
 Анфимов, Николай Юрьевич (род. 1950) — советский боксёр и тренер.